У Светској групи Фед купа учествује 8 екипа. Први мечеви ће се играти 6.—7. фебруара а финални меч 6.—7. новембра.

Светска група

Састави репрезентација 
 Русија
 Светлана Кузњецова (4), Алиса Клејбанова (31), Анастасија Пављученкова (38), Вера Душевина (40), Селектор: Шамил Тарпичев
 Србија
 Јелена Јанковић (8), Ана Ивановић (23), Бојана Јовановски (131), Ана Јовановић (235) Селектор: Дејан Вранеш 
 Италија
 Флавија Пенета (12), Франческа Скјавоне (18), Сара Ерани (45), Роберта Винчи (56) Селектор: Корадо Барацути
 САД
 Мелани Уден (53), Шенај Пери (102), Лизел Хубер (НР), Бетани Матек Санд (140) Селектор: Мери Џо Фернандез
 Француска
 Ализе Корне (65), Жили Коен (76), Полин Пермантје (104), Стефани Коен Алоро (137) Селектор: Николас Ескид
 
 Аљона Бондаренко (26), Катарина Бондаренко (33), Викторија Кутузова (92), Марија Коритцева (111). Селектор: Володимир Богданов
 
 Андреа Петковић (48), Ана Лена Гренефелд (66), Кристина Бароа (70), Татјана Малек (78) Селектор: Барбара Ритнер
 Чешка
 Луција Шафарова (46), Луција Храдецка (64), Петра Квитова (68), Квета Пешке (нема плас.) Селектор: Петр Пала

Жреб 

Победнице настављају борбу за титулу, а поражене репрезентације са победницама Светске гупе II доигравају за попуну Светске групе за 2010. годину.

Четвртфинале - детаљи

Украјина — Италија

Чешка Република — Немачка

Србија — Русија

Француска — Сједињене Америчке Државе

Полуфинале

Италија — Чешка

Сједињене Америчке Државе — Русија

Сједињене Америчке Државе — Италија 

Светска група
Тенис 2010.